Эффеминация (женоподобие) — это проявление признаков у мальчика или мужчины, которые чаще всего ассоциируется с женственным характером, поведением, манерами, стилем или гендерными ролями, а не принятыми для мужчин.

Традиционно «женоподобие» в западной традиции относилось к сложному пересечению социальной (или общественной) и сексуальной идентичности, как правило, связанных с женщинами. Древние греки, например, характеризовали целые общества как женоподобные (малакия), если их политическая культура основывалась на отношениях «раб — господин». Это касалось именно формы сексуальных взаимоотношений, а не гомосексуальных отношений как таковых (которые были не редкостью среди греков).

Примечания

Литература 

 On Virtues and Vices, Aristotle, trans. H. Rackham, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1992. Vol. #285
 The Eudemian Ethics, Aristotle, trans. H. Rackham, Loeb Classical Library. Vol. #285
 Oxford English Dictionary, 20 vol. It has 75 references in English literature of over 500 years of usage of the word 'effeminate'.
 Davis, Madeline and Lapovsky Kennedy, Elizabeth (1989). «Oral History and the Study of Sexuality in the Lesbian Community», Hidden from History: Reclaiming the Gay & Lesbian Past (1990), Duberman, etc., eds. New York: Meridian, New American Library, Penguin Books. .
 Winkler, John J. (1990). The Constraints of Desire: The Anthropology of Sex and Gender in Ancient Greece. New York: Routledge.
 Williams, Craig A. (1999). Roman Homosexuality: Ideologies of Masculinity in Classical Antiquity. New York: Oxford University Press.
 Martin, Dale B. (1996). «Arsenokoités and Malakos: Meanings and Consequences», Biblical Ethics & Homosexuality: Listening to Scripture, Robert L. Brawley, ed. Westminster John Knox Press. 
 Holland, Tom (2004). Rubicon: The Last Years of the Roman Republic. Doubleday. .
 Halperin, David M. (2002). How To Do The History of Homosexuality, p. 125. Chicago: The University of Chicago Press. .
 K.J. Dover, (1989). Greek Homosexuality. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. .
 Levine, Martin P. (1998). Gay Macho. New York: New York University Press. .
 Darryl B. Hill, «Feminine» Heterosexual Men: Subverting Heteropatriarchal Sexual Scripts? (The Journal of Men’s Studies, Spring 2006, Men’s Studies Press; ISSN 1060-8265)
 Gagnon, John H. (1977). Human Sexualities. Glenview, Ill.: Scott, Foresman.
 David, Deborah S. and Brannon, Robert (1976). The Forty-Nine Percent Majority: The Male Sex Role. Reading, Mass.: Addison-Wesley.
 Harry (1982). Gay Children Grown Up: Gender, Culture and Gender Deviance. New York: Praeger.
 Bell, Weinberg, and Hammersmith (1981). Sexual Preference: Its Development in Men and Women. Bloomington: Indiana University Press.
 Saghir and Robins (1973).
 Karlen, Arno (1978). «Homosexuality: The Scene and Its Student», The Sociology of Sex: An Introductory Reader, James M. Henslin and Edward Sagarin eds. New York: Schocken.
 Cory, Donald W. and LeRoy, John P. (1963). The Homosexual and His Society: A View from Within. New York: Citadel Press.
 Newton, Esther (1972). Mother Camp: Female Impersonators in America. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
 Stearn, Jess (1962). The Sixth Man. New York: MacFadden.
 Bergling, Tim (2001). Sissyphobia: Gay Men and Effeminate Behavior. New York: Harrington Park Press. .
 Bailey, Michael; Kim, Peggy; Hills, Alex; and Linsenmeier, Joan (1997). «Butch, Femme, or Straight Acting? Partner Preferences of Gay Men and Lesbians.», Journal of Personality and Social Psychology, 73(5), pp. 960—973.
 Bergling, Tim (1997). «Sissyphobia», Genre, p. 53. September.
 Bailey, Michael (1995). «Gender Identity», The Lives of Lesbians, Gays, and Bisexuals, p. 71-93. New York: Harcourt Brace.

Гендерная идентичность
Сексуальная ориентация